Horodnyzja (ukrainisch ; russische Entsprechung Gorodniza/Городница) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Schytomyr, Rajon Nowohrad-Wolynskyj, siehe Horodnyzja

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Horodenka, siehe Horodnyzja (Horodenka)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Husjatyn, siehe Horodnyzja (Husjatyn)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidwolotschysk, siehe Horodnyzja (Pidwolotschysk)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Uman, siehe Horodnyzja (Uman)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Horodnyzja (Nemyriw)